Crosscut bzw. Cross cut oder Cross-cut steht für:

 Crosscut, eine deutsche Alternative-Metal-Band
 CrossCut Records, ein deutsches Plattenlabel
 Crosscut Peak, ein Berggipfel in der Ostantarktis
 Crosscut Point, eine Landspitze im Archipel der Südlichen Sandwichinseln
 
 Cross-Cutting Concern, ein Begriff der Informatik bezüglich so genannter querschnittlicher Belange
 Cross-cutting, eine Technik der Filmmontage, auch bekannt als Parallelmontage